

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wilamówko – część wsi Maradki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Wilamówko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty